Alley oop bzw. Alley-Oop steht für

 Alley oop (Basketball), Basketball-Bewegungsablauf
 Alley Oop (Comic)
 Alley-Oop (Lied), Popsong von Dallas Frazier
 Alley-Oops (Skateboard/Snowboard), ein Kunststück auf Skate- oder Snowboard